Il doppio maschile del TEAN International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Thiemo de Bakker e Antal van der Duim erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

de Bakker ha fatto coppia con Thomas Schoorel, mentre van der Duim con Boy Westerhof.

Rameez Junaid e Simon Stadler hanno battuto in finale 4–6, 6–1, [10–5] Simon Greul e Bastian Knittel.

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Simon Stadler (Campioni)
  Jordan Kerr /  David Škoch (primo turno)

  Daniel Gimeno Traver /  Iván Navarro (quarti di finale)
  Ruben Bemelmans /  Matwé Middelkoop (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2012